Önusträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Önusträsket, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Önusträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (77,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn